

Mitologia 
 Leukotea (Leucothea, Leukothea) – w mitologii greckiej i rzymskiej bogini morska, identyfikowana też z Ino lub Halią
 Leukotea (Leukotoe) – w mitologii greckiej ukochana Heliosa, córka króla Orchamosa

Zobacz też 
 Leucothoe (kiścień) – rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych
 Leukothea
 Leucothea

Bibliografia